Ptiliola är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Samuel Stehman Haldeman 1849. Ptiliola ingår i familjen fjädervingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädervingar
Ptiliola